Эхефрон в древнегреческой мифологии:
 Эхефрон — сын Приама от наложницы.  См. Список детей Приама.
 Эхефрон — сын Нестора (царя Пилоса) и Анаксибии.
 Эхефрон — сын Геракла и Псофиды, воспитан в Фегии, переименованном в Псофиду. Его святилище в Псофиде. См. Мифы Аркадии.